Vladimír Čermák ist der Name folgender Personen:
* Vladimír Čermák (Philosoph) (1929–2004), tschechischer Philosoph
 Vladimír Čermák (Geothermiker) (* 1937), tschechischer Geothermiker
 Vladimír Čermák (Eishockey), tschechischer Eishockey-Trainer